Алекса́ндр Миха́йлович Миклаше́вский:
 Миклашевский, Александр Михайлович (1796—1831) — полковник русской армии, декабрист.
 Миклашевский, Александр Михайлович (1850—1901) — полковник русской армии, инженер.
 Миклашевский, Александр Михайлович (1870—1942) — пианист, композитор, педагог.